Ви́ктор ( — «победитель») — мужское имя латинского происхождения, в древнеримской мифологии — эпитет богов Юпитера и Марса, в христианстве ассоциируется с победой Иисуса Христа над смертью и грехом. Женский вариант — Виктория.

Деятели церкви 
 Святые
 Виктор Дамасский (II век) — раннехристианский святой, римский воин, мученик.
 Виктор Витенский (V век) — католический писатель, епископ североафриканского города Вита.
 Виктор Массилийский (Марсельский) (IV век) — христианский святой, римский воин, мученик.
 Виктор Мавр (род. III век, Мавритания; умер ок. 303 год, Милан или Лоди-Веккьо) — христианский святой, римский воин, мученик.
 Виктор Коринфский (III век) — раннехристианский святой, мученик.
 Виктор Римский (I век) — раннехристианский святой, римский воин, мученик.
 Виктор Халкидонский (IV век) — христианский святой, римский воин, мученик.
 Виктор Капуанский (VI век) — епископ Капуи, писатель
 Виктор Туннунский (VI век) — епископ Туннунский, писатель
 Виктор(ин) Петавский (IV век) — епископ Птуй, писатель, священномученик
 Виктор(ий) Ле-Манский (V век) — епископ Ле-Мана
 (Гай Марий) Виктор(ин) — римский грамматик, оратор
 Папы римские
 Виктор I (ум. 199) — епископ Рима в 189—199 годах, переведший богослужение на латинский язык; канонизирован.
 Виктор II (граф Гебхард фон Доленштайн-Хиршберг, ок. 1018—1057) — племянник Генриха III, папа римский в 1055—1057 годах, регент Баварии и Священной Римской империи.
 Виктор III (Дезидерий Эпифани князь Беневентский, ок. 1027—1087) — папа римский в 1086—1087 годах.
 Антипапы
 Виктор IV (кардинал Грегорио деи Конти ди Санклементе, ум. ок. 1140) — антипапа в марте—мае 1138 года, отлучён от Церкви Иннокентием II.
 Виктор IV (II) (Оттавиано ди Монтичелли, 1095—1164) — антипапа в 1159—1164 годах, поддержанный Фридрихом I Барбароссой; противостоял папе Александру III, вынудив того переселиться во Францию.
 Хронисты
 Виктор Туннунский (ум. ок. 569/570) — епископ североафриканского города Туннуны (Тоннены) в середине VI века, автор церковной хроники.
 Православные архиереи
 Виктор (Антонский-Прокопович) (1749—1825) — архимандрит, брат А. А. Прокоповича-Антонского.
 Виктор (Бедь) (род. 1964) — украинский политический, общественный и религиозный деятель, архимандрит.
 Виктор (Богоявленский) (1854—1928) — архиепископ Омский и Павлодарский.
 Виктор (Быков) (род. 1983) — архиерей Украинской православной церкви Московского патриархата.
 Виктор (Коцаба) (род. 1983) — архимандрит Украинской православной церкви.
 Виктор (Лютиков) (ум. 1897) — епископ Древлеправославной церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию).
 Виктор (Олейник) (род. 1940) — митрополит Тверской и Кашинский.
 Виктор (Онисимов) (ум. 1817) — епископ Владимирский и Суздальский.
 Виктор (Островидов) (1875—1934) — епископ Глазовский, Ижевский и Вотский; прославлен как священноисповедник.
 Виктор (Парбус) (род. 1972) — епископ неканонической РПЦЗ (В-В).
 Виктор (Пивоваров) (род. 1937) — деятель неканонического православия с титулом «архиепископ Славянский и Южно-Российский», не находящийся в какой-либо юрисдикции.
 Виктор (Пьянков) (род. 1944) — епископ Русской православной церкви, викарий Московской епархии.
 Виктор (Святин) (1893—1966) — епископ Русской православной церкви, митрополит Краснодарский и Кубанский.
 Виктор (Садковский) (ок. 1741—1803) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Малороссийский и Черниговский.
 Виктор (Сергеев) (род. 1954) — архиерей Русской православной церкви, епископ Глазовский и Игринский.
 Виктор (Чолаков) (1797—1888) — епископ Сербской православной церкви, митрополит Нишский.

Двойное имя

Фамилия 
 Виктор, Анжей (1931—2018) — польский зоолог, специалист по систематике моллюсков
 Виктор, Гари (род. 1958) — гаитянский писатель, драматург, сценарист, общественный деятель.
 Виктор, Джон (1892—1935) — южноафриканский легкоатлет.
 Виктор, Иво (род. 1942) — чехословацкий футбольный вратарь.
 Виктор, Катберт (род. 1983) — профессиональный баскетболист Американских Виргинских островов.
 Виктор, Линдон (род. 1993) — гренадский легкоатлет-многоборец.
 Виктор, Павел Андреевич (род. 1954) — украинский учитель. Заслуженный учитель Украины. Кандидат физико-математических наук.

Топоним 
 Виктор — тауншип в округе Райт, Миннесота, США.

Другое 
 Викто́р (1766—1841) — соратник Наполеона, маршал Франции (1807), герцог де Беллуно (с 1808), министр обороны (1821—1823), пэр Франции (с 1815).

 В спорте
 «Виктор» — украинский футбольный клуб, существовавший в 1992—2000 годах.
 «Виктор-Авангард» — название российского футбольного клуба «Коломна» из города Коломна в 1993 году.
 «Виктор-Гигант» — название российского футбольного клуба «Гигант» из города Воскресенск в 1993 году.

 В кино и музыке
 «Виктор» — фильм 2009 года.
 «Виктор» — фильм 2014 года.
 RCA Victor
 Japan Victor Company

См. также